Italo Ferrero is een personage uit de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Hij wordt gespeeld door Bas Muijs. Italo is de spits en aanvoerder van Heros en staat bekend om zijn vele onenightstands met fans en groupies.

Overzicht
Italo is geboren en getogen in Italië, en speciaal voor Heros is hij op eigen houtje naar Nederland gekomen. Het is dan ook zijn droomwens om voor AC Milan te spelen.

Italo's vriendin Solange de Reuver is de dochter van een AZ-supporter, de concurrent van Heros. Italo wil dan ook helemaal niks te maken hebben met de familie van Solange. Niet alleen door het feit dat de familie De Reuver voor de concurrerende partij is (AZ), maar ook omdat de familie De Reuver in Italo's ogen minderwaardig is.

Seizoen een 
Italo is opvliegend van aard en behandelt zijn vriendin Solange als slaaf; zo slaat hij haar bont en blauw als hij erachter komt dat ze goedkope onderbroeken voor hem haalt met een zelfgenaaid label van een duur merk en daar ook nog eens over liegt.
Op aanraden van Melanie gooit Solange kalmeringstabletten door Italo's smoothies; probleem is echter dat ze een hoge dosis gebruikt waardoor Italo tijdens een voetbalwedstrijd keihard tegen een goalpaal oploopt. Als Giselle, de moeder van Italo, dit hoort schrikt ze zo erg dat ze tijdelijk naar Nederland komt om voor haar zoon te zorgen. Solange is hier niet blij mee omdat ze niet met Giselle kan opschieten, en als haar hondje Dushi ontvoerd wordt zegt Italo nee tegen Giselles verzoek het losgeld te betalen. Een wraakactie van Solange en Melanie brengt hem op andere gedachten.

Dan lijkt alles weer koek en ei totdat Solange een succesvolle kledinglijn voor honden lanceert; Italo twijfelt sterk aan haar talenten en saboteert een trip naar Milaan (waar Solange een uitnodiging heeft gekregen om haar hondenkleding te showen) door haar paspoort achter te houden. "We gaan pas naar Milaan zodra ik bij AC Milan ga spelen!" vertelt hij achteraf. Dit schiet Solange in het verkeerde keelgat, en als Italo haar ook nog eens verbiedt om naar Arjans begrafenis te gaan besluit ze om weg te gaan. Italo denkt dat hij wel een tijdje zonder Solange kan totdat hij merkt hoeveel hij van haar houdt. Als Italo Solange tegenkomt tijdens het shoppen vraagt hij haar ten huwelijk. Solange zegt ja, op voorwaarde dat ze een eigen bankrekening krijgt en met meer respect wordt behandeld. Akkoord.

Ondertussen heeft Heros een nieuwe coach (Harry Reitsema) die een aantal radicale veranderingen doorvoert; zo moet Jeffrey plaatsmaken voor zijn oudste zoon en wordt Italo per direct op de transferlijst gezet.
Reitsema noemt hem een "lastige klant" en "een storend factor"; Italo pikt dat niet en gaat op de vuist met het "opgezette lijk". Diezelfde dag komt Reitsema bij een auto-ongeluk om het leven; "blij dat we van die mongool af zijn" verzucht Italo. Solange, Melanie en Renske worden feestend en al gefotografeerd en na afloop van een liveprogramma (waar ze de bewuste omslagfoto te zien kregen) meegenomen voor verhoor.

Ferrero, Italo